Diadematidae är en familj av sjöborrar. Diadematidae ingår i ordningen Diadematoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diadematidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Diadematidae